Олег Святославич (князь древлянський) (? — 977) — князь деревлян, син Святослава Ігоровича
 Олег Святославич (князь чернігівський) (? — 1115) — князь чернігівський і сіверський, син Святослава Ярославича родоначальник Ольговичів.
 Олег Святославич (князь сіверський) (1137—1180) — князь новгород-сіверський, син Святослава Ольговича
 Олег Святославич (князь курський) (? — 1228) — князь курський, учасник битви на Калці
 Олег Святославич (князь стародубський) (? — 1204) — син Святослава Всеволодовича